Герб Ку́кморского муниципального района Республики Татарстан Российской Федерации.

Герб утверждён Решением № 44 Кукморского районного Совета 3 ноября 2006 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационном номером 2738 и в Государственный геральдический реестр Республики Татарстан под № 78.

Описание герба 

«В червлёном поле под лазоревой главой, обременённой зелёной, окаймлённой золотом, о трёх вершинах горой — две вписанных золотых ветви ели, расходящихся веерообразно; пространство между половинами ветви зелёное, соединённое с горой; образованная при этом зеленая фигура обременена серебряной парой валенок носками врозь».

Символика герба 
Символика герба Кукморского района многозначна, геральдические фигуры в символической форме отражают всё многообразие историко-культурной, экономической жизни района, его природные особенности.

Зелёное трёхгорье, окаймлённое золотом, аллегорически символизирует природу района: рельеф района представляет собой возвышенную равнину, расчленённую долинами средних и малых рек.

Золотые ветви, вырастающие из склонов острия (горы), символизируют ландшафтный памятник природы «Кукморская гора». Этот рукотворный лесной массив был заложен в 1966 году. Сейчас здесь произрастают такие редкие растения как ракитник Цингера, дремлик широколистный, чина сероватая и многие другие.

Изображение золотых ветвей также напоминает струи расплавленного металла, что аллегорически указывает на металлургическое производство — Кукморский завод металлопосуды.

Изображение валенок, украшенных цветными узорами, в гербе указывает на исторически сложившийся в районе валяльно-обувной промысел, который со временем сменился фабричным производством. В настоящее время изделия искусных кукморских мастеров известны далеко за пределами района и даже Республики.

Золото и зелёный цвет аллегорически показывают сельское хозяйство района. Золото — символ урожая, богатства, стабильности, уважения; зелёный цвет — символ природы, здоровья, жизненного роста.

Серебро — символ совершенства, благополучия, чистоты, мира и взаимопонимания.

Красный цвет — символ мужества, силы, трудолюбия, красоты и праздника.

Синий цвет — символ чести, благородства, духовности, небесных просторов и водных потоков.

История герба 
Разработка герба района произведена авторской группой Геральдического совета при Президенте Республики Татарстан и Союза геральдистов России в составе:

Рамиль Хайрутдинов (Казань), Радик Салихов (Казань), Ильнур Миннуллин (Казань), Константин Мочёнов (Химки), Кирилл Переходенко (Конаково), Оксана Афанасьева (Москва), при участии Чулпан Юсуповой (Набережные Челны).

См. также 
 Гербы районов Татарстана
 Флаг Кукморского района

Примечания

Литература 
 

К
Кукморский район
Гербы районов России
Гербы с изображением гор
Гербы с изображением ели
Искусственные негеральдические фигуры